Takeda Nobuyoshi ist der Name folgender Personen:
* Takeda Nobuyoshi (1128–1186) (), japanischer Regionalfürst
 Takeda Nobuyoshi (1583–1603) (), japanischer Regionalfürst